«Малышка Бо-Пи́п» или (англ. «Little Bo-Peep» или «Little Bo-Peep has lost her sheep») — английское детское стихотворение (песенка). В «Индексе народных песен Роуда» () ей присвоен номер 6487.

Сюжет 
Девочка по имени Бо-Пип потеряла своих овечек. Вскоре они вернулись к ней, но хвостиков у них не было. Позже она нашла и хвосты: овечки оставили их сушиться на дереве.

История 
Самая первая записанная версия песенки была найдена в рукописи, относящейся к 1805 году; в ней опубликован только первый куплет. В ней содержится отсылка к популярной в XVI веке детской игре bo-peep (в том числе описанной в пьесе Шекспира «Король Лир» (акт I, сцена IV)), в которой bo-peep — предположительно отсылка к детской игре «Ку-ку» (англ. Peekaboo), но свидетельств о том, что собственно песенка существовала до XVIII века, нет. Полная записанная версия песенки опубликована в 1810 году в самой первой печатной версии книги Gammer Gurton’s Garland or The Nursery Parnassus. 
Идиома to play bo-peep была известна ещё в XIV веке и означала стояние у позорного столба. Так, например, в 1364 году хозяйка пивной Элис Костон была приговорена к позорному столбу («play bo pepe thorowe a pillery»). А в одной английской балладе XV века рядом с этой идиомой уже упоминаются и «овцы»: «Halfe England ys nowght now but shepe // In every corner they play boe-pepe».

Культурные аллюзии 
 Как отмечается в примечаниях к русскому переводу «Алисы в Стране чудес», в этой книге использован тот же приём «отчуждения», что и в стихотворении о малютке Бо-Пип (выросшая Алиса представляет себе, как она будет отправлять по почте подарки своим ногам).
 Бенни Хилл дважды использовал стихотворение о Бо-Пип для пародий в своём шоу. В одном из выпусков 1965 года сюжет был использован для пародий на сериал Bonanza, детективный сериал Z Cars, программу новостей Tonight и шекспировский монолог. В другом выпуске (1973 года) были показаны пародии на монолог из шекспировской пьесы, криминальную хронику, репортаж с места происшествия, а также на шведский эротический фильм и американский сериал Ironside.
 Один из персонажей анимационного фильма «История игрушек» — фарфоровая кукла Бо-Пип, одетая в белое и розовое платье и носящая пастуший посох.

Примечания 

Детские песни
Народные песни Великобритании
Английские детские песни
Английская песня Lil peep